The Journey: The Very Best of Donna Summer — сборник лучших песен американской певицы Донны Саммер, выпущенный в 2003 году на лейбле Universal Music. Специально для альбома были записаны три новые песни: «You’re So Beautiful», «Dream-A-Lot’s Theme (I Will Live for Love)» и «That’s the Way».

В Великобритании пластинка появилась в преддверии выхода специальной программы «Disco Mania», которая вспоминала лучших исполнителей диско-музыки. В рамках промокампании певица выступила на программе со своим хитом «No More Tears (Enough Is Enough)».

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Литература

Ссылки 


Сборники Донны Саммер
Альбомы Universal Music